Imereti Tamar grúz királyné (?–1455), I. (Bagrationi) Sándor grúz király felesége, a Szeldzsuk-dinasztiabeli I. Sándor imereti király lánya
 Imereti Tamar grúz királyné (?–1556), I. (Bagrationi) Luarszabi grúz király felesége, III. (Bagrationi) Bagrat imereti király lánya